Montpelier – stolica stanowa i miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington

Inne miejscowości w USA:
 Montpelier – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bear Lake
 Montpelier – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Blackford
 Montpelier – wieś w stanie Luizjana, w parafii St. Helena
 Montpelier – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Montpelier – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Montpelier – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee

Gminy w USA:
 Montpelier (ang. Montpelier Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Montpelier (ang. Montpelier Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Montpelier (ang. Montpelier Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Montpelier (ang. Montpelier Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee

Zobacz też 
 Montpellier